

Codici 
 RHO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Rodi-Diagoras, Grecia

Geografia 
 Rho – comune della città metropolitana di Milano (Italia)
 Colle della Rho – valico delle Alpi Cozie (Italia/Francia)
 Rho – grafia alternativa per Ro, isola greca del mar di Levante

Persone 
 Rho – cognome italiano
 Rho – famiglia nobile milanese, investita del contado di Rho da Ariberto da Intimiano 
 Anita Rho (1906-1980) – traduttrice, germanista e antifascista italiana
 Anselmo III da Rho (...-1093) – arcivescovo italiano
 Antonio da Rho (1398 circa-post 1450) – umanista italiano
 Faustino Rho (1786-1830) – religioso, studioso e cartografo italiano
 Giacomo Rho (1593-1638) – missionario italiano in Cina
 Manlio Rho (1901-1957) – pittore italiano
 Michele Rho (1976) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Pagano da Rho (...-...) – copista e miniaturista italiano

Altro 
 Rho – lettera dell'alfabeto greco
 Rugby Rho – club italiano di rugby a 15
 Rho – famiglia di proteine della superfamiglia delle GTPasi monomeriche
 Fattore Rho – proteina procariotica coinvolta nella terminazione della trascrizione

Pagine correlate 
 Palazzo Rho